35-я ракетная Краснознамённая, орденов Кутузова и Александра Невского дивизия — дивизия в составе Ракетных войск стратегического назначения, расположенная в ЗАТО Сибирский Алтайского края (войсковая часть 52929).

История 
В 1942 году в посёлке Рублёво Московской области сформирована 21-я лёгкая артиллерийская бригада Резерва Верховного Главного Командования. Бригада входила в состав 6-й артиллерийской дивизии прорыва 5-й армии. В состав бригады вошли:
 200-й Краснознамённый Померанский артиллерийский полк;
 1171-й артиллерийский полк;
 1314-й артиллерийский полк.
Бригада принимала участие в Великой Отечественной войне. 

Боевой путь бригады начался в боях Жиздринской наступательной операции и Курской битвы, прошёл через Мозырь, Калинковичи, Карачев, Гомель, Минск, Варшаву, Берлин и завершился на Эльбе. Бригада награждена орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского и орденом Кутузова II степени.

После окончания Второй мировой войны бригада дислоцировалась в городе Ратенов в Германской Демократической Республике.

В июле 1945 года часть получила новое вооружение и была переименована в 65-ю тяжёлую миномётную бригаду.

На основании директивы Министра обороны СССР от мая 1960 г. на базе управления и частей 65-й тяжёлой миномётной Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского бригады 6-й артиллерийской дивизии прорыва было сформировано управление 46-й ракетной бригады Резерва Верховного Главного командования. Штаб бригады располагался в помещениях расформированной 65-й тяжёлой миномётной бригады в г. Прохладный Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики.
В состав 46-й ракетной бригады вошёл 178-й ракетный полк (создан в августе 1959 года), а позже, после сформирования (в конце 1960 г), 479-й Померанский ракетный орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк и 480-й Дрезденский ракетный полк.

18 апреля 1961 года бригада заступила на боевое дежурство в составе дежурных смен командного пункта (КП) рбр и дежурных сил 178 рп (командир полка - подполковник Запорожец Михаил Иванович) (КП, 1 рдн (командир 1 рдн - майор Авдеев Степан Николаевич) (с наземными пусковыми установками и четырьмя ракетами Р-12) (8К63)) и 1059 . Это стало возможным благодаря огромным усилиям командования бригады, полка и базы, офицеров управления, батальона связи и других подразделений и, конечно, военнослужащих срочной службы.

Согласно директиве Министра обороны СССР от апреля 1961 год года 46-я ракетная бригада преобразована в 35-ю ракетную Краснознамённую, орденов Кутузова и Александра Невского дивизию и вошла в состав 43-й воздушной армии (штаб — г. Винница Украинской ССР). Ордена вместе с Боевым знаменем по принадлежности переданы 35-й ракетной дивизии.

В 1961 году управление дивизии переведено в г. Орджоникидзе.

22 декабря 1963 года в ходе стратегического учения «Гроза» под руководством Министра обороны СССР впервые в истории Ракетных войск стратегического назначения в дивизии произведён пуск ракеты с боевой стартовой позиции.

В 1967 году управление дивизии передислоцировано в с. Октябрьское Пригородного района Северо-Осетинской АССР.

С 3 по 8 июня 1968 года в ходе стратегического учения «Весенний гром» под руководством Министра обороны СССР в дивизии впервые был произведён залп ракет. 

18 июля 1974 года в ходе исследовательских учений был произведён учебно-боевой пуск всех трёх ракет 3-го дивизиона 480-го рп.

В 1982 году соединение передислоцировано в пгт. Боровиха Первомайского района Алтайского края. Вошла в состав 33-й ракетной армии (г. Омск).

На 1994 год основное место дислокации — ЗАТО Сибирский Алтайского края.

Состав 

35-я РД в различные периоды своего существования имела следующий состав:.

Первоначальный состав в 1961 году 
 178-й ракетный полк (Орджоникидзе, Северо-Осетинской АССР);
 479-й ракетный полк (Майкоп, Адыгейской автономной области);
 480-й ракетный полк (Махачкала, Дагестанской АССР).

Состав в 1985 году 
 307-й ракетный полк;
 479-й ракетный полк;
 480-й ракетный полк;
 867-й ракетный полк;

Состав в 2006 году 
 307-й ракетный полк;
 479-й ракетный полк;
 480-й ракетный полк;
 867-й ракетный полк;

Кроме вышеперечисленных, в состав дивизии в разное время входили

Приданные и вспомогательные части и подразделения 

 1059-я ремонтно-техническая база (придана 178-му ракетному полку);
 1515-я ремонтно-техническая база (придана 479-му ракетному полку);
 1518-я ремонтно-техническая база (придана 480-му ракетному полку);
 3911-я техническая ракетная база (3911-я трб, в/ч 01276);
 729-й узел связи (720-й ус, в/ч 08315);
 337-я отдельная вертолётная эскадрилья (337-я ОВЭ, в/ч 29557);
 Военный госпиталь 33-й ракетной дивизии|Военный госпиталь (в/ч 52934);
 Отдельный батальон охраны и разведки 33-й ракетной дивизии|Отдельный батальон охраны и разведки (в/ч 52862);
 1672-й Отдельный инженерно-сапёрный батальон (в/ч 52928);
 157-й дом культуры Российской армии;
 Отдельная группа регламента средств связи 33-й ракетной дивизии|Отдельная группа регламента средств связи (в/ч 52929–А);
 База тылового обеспечения 33-й ракетной дивизии|База тылового обеспечения (в/ч 52929-Б);
 Дивизионная автомобильная ремонтная мастерская 33-й ракетной дивизии (в/ч 52929–В).

Вооружение

История 
 Артиллерийское
 Миномётное
 Ракетное:
 с 1961 по 1981 гг. - ракетные комплексы с ракетами средней дальности: Р-12 (8К63)
 с 1963 по 1982 гг. - ракетные комплексы с ракетами средней дальности: Р-14 (8К65)
 подвижные грунтовые ракетные комплексы с ракетами средней дальности: «Пионер».

Современность 
 С ноября 1991 года – ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-12М «Тополь» (15Ж58), перевооружение было закончено в декабре 1994 года. В составе дивизии 36 ПУ.
 К апрелю 2022 года дивизия будет полностью перевооружена на грунтовые ракетные комплексы PC-24 «Ярс».

Командование

Командиры дивизии 
 С 30 мая 1960 по 22 июля 1961 года — полковник Иванов Георгий Александрович
 С 23 июля 1961 по 29 октября 1966 год — генерал-майор Шевцов Владимир Никодимович
 С 29 октября 1966 по 2 июня 1971 год — генерал-майор Дряхлых Николай Иванович
 С 2 июня 1971 по 20 мая 1975 год — генерал-майор Гладун Владимир Григорьевич
 С 20 мая 1975 по 28 октября 1977 год — генерал-майор Титаренко Андрей Иванович 
 С 2 сентября 1977 по 31 декабря 1980 год — полковник Фёдоров Владимир Алексеевич 
 С 31 декабря 1980 по 7 марта 1983 год — генерал-майор Михтюк, Владимир Алексеевич 
 С 1982 по 1984 год — полковник Потапов Евгений Сергеевич. 
 С 1984 по 1989 год — генерал-майор Соловцов Николай Евгеньевич (с 2001 по 2009 год — Командующий РВСН)
 С 1989 по 1992 год — полковник Воробьёв В. Г.
 С 1992 по 1995 год — генерал-майор Калиниченко Н. И.
 С 1995 по 1998 год — генерал-майор Розовенко В. П.
 С 1998 по 2002 год — генерал-майор Свидерский К. В.
 С 2002 по 2006 год — генерал-майор Баранов Александр Аркадьевич
 С 2006 по 2009 год — генерал-майор Матвеев Сергей Сергеевич
 С октября 2009 по май 2013 год — генерал-майор Ногин Роман Олегович
 С мая 2013 по август 2017 генерал-майор Талатынник Сергей Андреевич
 С августа 2017 по январь 2022 год - генерал- майор Прокопенков Александр Александрович
С января 2022 года - полковник Ширяев Дмитрий Сергеевич

Заместители командира дивизии 
 С 1960 по 1966 год — полковник Омельченко 
 С 1966 по 1969 год — полковник Шевченко Николай Гаврилович 
 С 1969 по 1971 год — полковник Хуторцев Владимир Сергеевич 
 С 1971 по 1976 год — полковник Мячин Борис Константинович 
 С 1976 по 1979 год — полковник Сизов Юрий Григорьевич
 С 1979 по 1982 год — полковник Макаревич Александр Александрович
 С 1982 по 1985 год - полковник Смирнов Дмитрий Алексеевич
 С 1985 по  год - полковник Мешочкин Владимир Иванович
 С  по 1989 год - полковник Воробьёв В.Г.
 С 1989 по  год - полковник Кочегаров Юрий Михайлович
 С 1995 по  год - полковник Кузьмин Николай Николаевич
 С 19___по год полковник Каркадилов Сергей
 С 19-- по _ год полковник Кавардаков Виктор Юрьевич
 С 2011 по 2013 полковник Старовойтенко Эдуард Юрьевич
 С  по сей день - полковник Кульчихин Владимир Александрович

Начальники штаба - заместители командира дивизии 
 С 1960 по 1967 год — полковник Тимошенко Николай Григорьевич
 С  по 1968 год — полковник Житков Эдуард Фёдорович
 С 1968 по 1974 год — полковник Семёнов Илья Фёдорович
 С 1974 по 1976 год — полковник Линовицкий Евгений Павлович
 С 1976 по 1980 год — подполковник Полищук Владимир Игнатьевич
 С 1980 по 198_ год - полковник Олейник Юрий Алексеевич
 С 198_ по 198_ год — подполковник Северов Юрий Леонидович
 С 198_ по 198_ год - подполковник Кадилов Григорий Васильевич
 с 19_ по 199- - полковник Назаренко Анатолий Владимирович 
 с 08.1997 по 06.2002 - полковник Рева Иван Фёдорович 
 с 19_  по 2004- полковник Сивер Сергей Викторович
 с 2004  по 2006- полковник Матвеев Сергей Сергеевич
 с 2006- по 2010 полковник Бондаренко Игорь Евгеньевич
 С 2011 по 2014 полковник Лапухин Сергей Иванович 
 с 2014 по 2017 - полковник Гвоздь Александр  Анатольевич
с 2017 по 2020 - полковник Камагуров Иван Александрович
с августа 2020 по настоящее время полковник Долинский Дмитрий Валерьевич

Заместители командира дивизии по работе с личным составом 
 С 1960 по 1966 год — полковник Орлов Владимир Сергеевич 
 С 1966 по 1968 год — полковник Ларин Владимир Семёнович 
 С 1968 по 1974 год — полковник Семенков Владимир Степанович 
 С 1974 по 1979 год — полковник Хомяков Виктор Владимирович 
 С 1979 по 1980 год — полковник Руденко Виктор Федосеевич 
 С 1980 по 1985 год — полковник Челпанов Валерий Васильевич
 С 1985 по 1987 год - полковник Иванов Анатолий Иванович
 С 1987 по 1991 год - подполковник Шапошников Сергей Евгеньевич
 С 1991 по          год -  полковник Корниецкий Леонид Иосифович
 С 1998 по 2002год полковник Камагаев Сергей Михайлович
 С 2002 по 2003 год - полковник Бойко Виктор Васильевич
 С  по 2010 год - полковник Лосев Дмитрий Алексеевич
 С 2010 по 2014 год полковник Распутин Анатолий Николаевич
 с 2014 года по февраль 2020 года полковник Игнатик Виталий Иванович
с февраля 2020 года полковник Клюбин Алексей Викторович

Заместители командира дивизии по ракетному вооружению - главные инженеры 
 С 1961 по 1969 год — полковник Мусин Александр Васильевич 
 С 1969 год  — полковник Беликов Николай Павлович 
 С 1969 по 1982 год — полковник Клименко Михаил Фёдорович
 С 1982 по  год - полковник Антонов Александр Петрович
 С  по  год - полковник Прошин Иван Николаевич
 С_по_год - полковник Девин Валерий Владимирович
 С_по_ год - полковник Присяжных Иван Николаевич
 С 2002 по 2004 год - полковник Рожнов Андрей Викторович
 С 2004 по 2010 год - полковник Семикозенко Олег Витальевич
 С 2010 по 2011 год - полковник Мартынов Александр Анатольевич
 С 2011 по 2012 год - полковник Самситдинов Вадим Бурханович.
 С 2012 по 2016 год - полковник Болотов Александр Юрьевич 
 С 2016 полковник Кузнецов Сергей Александрович

Заместители командира дивизии по тылу - начальники тыла 
 С 1960 по 1971 год — полковник Кубарев Алексей Фёдорович 
 С 1971 по 1977 год — полковник Кобозев Георгий Алексеевич 
 С 1977 по 1984 год — полковник Дзутцев Борис Павлович
 С 19__по19__год -полковник Ильюшин
 с 1998 по 2001 год - полковник Сорокин Николай Алексеевич
 С 2001 по 2003 год - полковник Кострикин Станислав Борисович
С 200_ по 200_ год - полковник Егорочкин Сергей Владимирович
 С 20__ по 20__год полковник Сбитнев Сергей Владимирович
 С2011 по 2013 год полковник Подсевалов Максим Николаевич
С 2013 по 2017 полковник Литвинов

С 2017 по 2018 полковник Слёзкин

С 2018 полковник Квасов Сергей Александрович

Командиры полков

Командиры 178-го ракетного полка (г. Орджоникидзе) 
 С августа 1959 по 1962 год — подполковник Запорожец Михаил Иванович
 С 1962 по 1964 год — полковник Крупенин Геннадий Ильич 
 С 1964 по 1972 год — полковник Вовк Николай Николаевич 
 С 1972 по 1974 год — полковник Веселов Аркадий Викторович 
 С 1974 по 1977 год — подполковник Вершков Иван Васильевич 
 С 1977 по 1979 год — подполковник Кумов Виктор Григорьевич 
 С 1979 по 1980 год — подполковник Жураховский Пётр Кирилович

Командиры 479-го Померанского ракетного полка (г. Майкоп) 
 С 1961 по 1963 год — полковник Лапкин Георгий Степанович 
 С 1963 по 1967 год — полковник Шутиков Борислав Андреевич 
 С 1967 по 1971 год — полковник Воротников Николай Георгиевич 
 С 1971 по 1975 год — полковник Тасуй Станислав Иванович 
 С 1975 по 1979 год — полковник Сорокин Евгений Евлампиевич
 С 1979 по 1982 год — полковник Кумов Виктор Григорьевич
 С 1982 по 1986 год — полковник Серёгин Александр Николаевич
 С 1986 по 1991 год — полковник Назаренко Анатолий Владимирович 
 С 1991 по 1992 год — подполковник Прасковьин Сергей Сергеевич
 С 1992 по 1997 год — полковник Парфёнов Владимир Прокопьевич
 С 1997 по 2002 год — полковник Братухин Николай Кириллович
 С 2002 по 2007 год — полковник Данилюк Александр Владимирович
 С 2007 по 2010 год — полковник Лукьянов Игорь Геннадьевич
 С 2010 по 2012 год - полковник Бурков Павел Николаевич
 С 2012 по 2014 год - подполковник Десюк Юрий Вадимович
 С 2014 по 2016 год полковник Соболев Константин Александрович
 С 2016 - подполковник Доробало Сергей Всеволодович
 С 2018 - по февраль 2022 полковник Суворов Виталий Валерьевич
 С февраля 2022 года - полковник Зимин Михаил Юрьевич

Командиры 480-го Дрезденского ракетного полка (ЗАТО Сибирский) 
 С 1960 по 1966 год — полковник Хуторцев Владимир Сергеевич 
 С 1966 по 1969 год — полковник Васильев Александр Акимович 
 С 1969 по 1971 год — подполковник Мячин Борис Константинович 
 С 1971 по 1974 год — подполковник Линовицкий Евгений Павлович 
 С 1974 по 1978 год — подполковник Ремезов Юрий Николаевич 
 С 1978 по 1981 год — подполковник Васик Иван Мефодьевич 
 С 1981 по 1984 год — подполковник Горохов Юрий Олегович
 С 1984 по 1988 год — подполковник Жихорь В.А 
 С 1988 по 1990 год — подполковник Брызгалов В.И. 
 С 1990 по 1991 год — подполковник Кавардаков В.Ю. 
 С 1991 по 1992 год — полковник Назаренко Анатолий Владимирович
 С 1992 по 1996 год — полковник Донец А.А. 
 С 1996 по 1998 год — полковник Каторжин Станислав Николаевич 
 С 1998 по 2000 год — подполковник Хребтов Андрей Юрьевич
 С 2000 по 2001 год — полковник Мизев Н.В.
 С 2001 по 2004 год — полковник Холявик Александр Борисович
 С 2004 по 2006 год — полковник Козлуков В.Г.
 С 2006 по 2009 год - полковник Самойлович Александр Викторович
 С 2009 по 2012 год — полковник Кондаков Вениамин Михайлович
 С 2012 по 2014 год - полковник Малинин Андрей Николаевич
 С 2014 по 2016 год - подполковник Соловьёв Евгений Николаевич
 С 2016 по 2018 год- полковник Шокин Алексей Владимирович
С 2018 по 2021 полковник Осинцев Алексей Витальевич
 С 2021 - подполковник Шептухин Алексей Анатольевич

307-й гвардейский Кёнигсбергский краснознамённый ордена Кутузова II  степени ракетный полк (войсковая часть 29532) 
Место постоянной дислокации — ЗАТО Сибирский. Полк формировался на базе артиллерийской бригады большой мощности, первоначально в составе двух наземных дивизионов.

Командиры полка  
 С 1960 по 1963 год — полковник Минеев Борис Иванович
 С 196? по 1977 — полковник Бессонов
 С 1977 по 1982 год — Гвардии подполковник Левицкий В.Е.
 С 1982 по 1987 год — Гвардии подполковник Демидкин Евгений Васильевич;
 С 1987 по 1995 год — Гвардии полковник Санников Валерий Григорьевич;
 С 1995 по 1999 год — Гвардии полковник Яковлев Владимир Николаевич;
 С 1999 по 2006 год — Гвардии полковник Андреев Анатолий Александрович;
 С 2006 по 2009 год — Гвардии полковник Андрейчук Олег Васильевич;
 С 2009 по 2012 год — Гвардии полковник Шпаков Владислав Геннадьевич;
 С 2012 по 2014 год — Гвардии полковник Симачёв Александр Алексеевич;
 С 2014 по 2017 год — Гвардии полковник Камагуров Иван Александрович;
С 2017 по 2021 год — Гвардии полковник Каличенко Олег Александрович
С июня 2021 года - Гвардии полковник Тюбин Алексей Михайлович

867-й гвардейский ракетный Полоцкий ордена Кутузова полк (войсковая часть 23460 - 29551)
Место постоянной дислокации — г. Добеле-2, Латвийской ССР-в/ч 23460 (вообще-то это не совсем верно, - в Добеле-2 были "зимние квартиры" - место жительства офицерского состава части дивизионов полка. Офицерский состав 3-го дивизиона располагался в пос. Элея. Позиции полка располагались на границе Литовской ССР и Латвийской ССР между пос. Жагаре и деревней Аугсткалне - 56°23'11,02" с.ш.  23°19'18,24" в.д.). Май 1983- август 1983 переучивание на новую технику на полигоне Капустин Яр. С мая 1984 окрестности деревни Полковниково Алтайского края - в/ч 29551. Полк формировался на базе полка фронтовой авиации и 156-го механизированного полка 51-й механизированной дивизии, чьё наименование получил по преемственности.

Командиры полка 
 С 1960 по 1961 год – подполковник Корунчиков Василий Дмитриевич;
 С 1961 по 1965 год – полковник Данильченко Михаил Платонович;
 С 1965 по 1968 год – полковник Орехов Леонид Васильевич;
 С 1968 по 1974 год – полковник Ганин Всеволод Андреевич;
 С 1974 по 1977 год – подполковник Краснов Анатолий Дмитриевич;
 С 1977 по 1982 год – подполковник Балащенко Михаил Петрович;
 С 1982 по 1983 год – подполковник Вербицкий Сергей Андреевич;
 С 1983 по 1985 год – подполковник Мешочкин Владимир Иванович (в/ч 23460 - в/ч 29551);
 С 1985 по 1992 год - полковник Мартынов Владимир Николаевич;
 С 1992 по 1995 год - полковник Гончаров Евгений Иванович;
 С 1995 по 2000 год - полковник Иваницкий Сергей Степанович;
 С 2000 по 2003 год - полковник Лещинский Виктор Дмитриевич;
 С 2003 по 2006 год - полковник Каньшин Владимир Яковлевич;
 С 2006 по 2006 год - полковник Бондаренко Игорь Евгеньевич;
 С 2006 по 2010 год - полковник Переверзев Виктор Александрович;
 С 2010 по 2010 год - подполковник Бурков Павел Николаевич;
 С 2010 по 2014 год - полковник Кульчихин Владимир Александрович
 с 2014 и по 2017 - Гвардии полковник Козлов Денис Геннадьевич
с июля 2017 по 2019 - Гвардии полковник Богданов Виталий Алексеевич
с 2019 по настоящее время - Гвардии полковник Иванец Алексей Александрович

Командиры (начальники) специальных войск и тыла 
3911-я техническая ракетная база
 С  по  год — полковник Савосин. 
 С  по  год — полковник Патрахин Алексей Михайлович
  С  по  год — полковник Горохов
 С 1995 по 1999 год — полковник Ибрагимов Минахмет Минахметович

 С 1999 по 1999 год — полковник Андреев Александр Виссарионович

 С 1999 по 2009 год — полковник Гошкин Сергей Владимирович
 С 2009 по 2011 год — полковник Серёжкин Сергей Сергеевич

 С 2011 по 2016 год — полковник Мажитов Бауржан Рашевич
 С 2016 по 2019  -- полковник Шарый Максим Владимирович
 С 2019 года полковник Редькин Сергей Владимирович

1059-я ремонтно-техническая база (приданная 178-му рп) 
 С 1960 по 1973 год — полковник Герасёв Николай Андреевич 
 С 1973 по 1977 год — полковник Калачёв Анатолий Николаевич 
 С 1977 по 1980 год — полковник Тер-Акопов Борис Авакович

1515-я ремонтно-техническая база (приданная 479-му Померанскому рп) 
 С  по  год — полковник-инженер Смирнов Василий Васильевич 
 С  по  год — полковник Тер-Акопов Борис Авакович

1518-я ремонтно-техническая база (приданная 480-му Дрезденскому рп) 
 С 1960 по 1964 год — полковник Балашов 
 С 1966 по  год — полковник Идиатулин 
 С  по 1975 год — полковник Шушарин Анатолий Фёдорович
 С 1975 по 1982 год — полковник Лазовский Анатолий Матвеевич

Заместители главного инженера 
 С  по  год — подполковник Сухарнов Геннадий Иванович 
 С  по  год — подполковник Болынедонов Николай Иванович 
 С  по  год — подполковник Антонов Александр Петрович

Примечания

Литература

Ссылки 
Карточка дивизии на сайте МО РФ

Ракетные дивизии Российской Федерации
Ракетные дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1961 году